Alitschurkette steht für folgende Gebirgszüge im Pamir, Zentralasien: 

 Nördliche Alitschurkette
 Südliche Alitschurkette